Zytturm (hochdeutsch: „Zeitturm“) steht für die Schweizer Uhrtürme:
 Zytturm (Luzern), Turm der Museggmauer in Luzern
 Zytturm (Zug), Wahrzeichen der Stadt Zug